Mary Ryan (alias ) es un personaje de videojuegos que aparece en las sagas Fatal Fury y The King of Fighters. 
Su primera aparición fue en Fatal Fury 3: Road to the Final Victory como detective privado.
Tiene un perro como mascota Anton. Actualmente el interés amoroso de Mary es por Terry Bogard.

Historia 
Nacida en la ciudad de Southtown, creció solo con su padre. Aunque siempre estaba ocupada con su trabajo, Mary se dio tiempo para aprender el arte marcial del sambo fuertemente influenciada por su padre que era un peleador, además de policía.

Una vez completado su entrenamiento, Mary usó sus habilidades para convertirse en agente secreto, e inmediatamente se comenzó a trabajar en una serie de misiones con un joven compañero llamado Butch. Ambos formaron un equipo competente, resolviendo muchos casos, llevando muchos ante los ojos de justicia. Sin embargo, un día Butch fue asignado a un caso, en el cual después de un largo tiempo nunca más regresó. Además de eso, el caso estaba mezclado con un negocio ilícito de Geese, el cual como consecuencia hizo que Geese Howard asesinara al padre de Mary. (Esto en Fatal Fury 3)

Mary estaba devastada, no solo por la pérdida de su padre y de su compañero de misión, sino también por como había fallado en el cumplimiento de su deber. Decidida en vengarlo, Mary siguió con las misiones, ganando cada vez más fama. Empezó a viajar por el mundo, y en una de sus misiones conoció ni más ni menos que a Terry Bogard, con el cual de inmediato formó un fuerte amor. 

No hay certeza fija si Terry y Mary tienen un fuerte amor, pero para los fanes de la serie de Fatal Fury y de The King of Fighters es supuesto que si, pues aparece explícito en los finales de Real Bout Fatal Fury y Real Bout Fatal Fury 2. Sin embargo, SNK/Playmore no detalla nada al respecto, cosa contraria con lo de Andy y Mai que si se confirma tal amor.

En la saga King of Fighters 

Un día, apareció un misterioso benefactor (Geese Howard) que solicitó sus servicios para ingresar al torneo King of Fighter, junto con Billy Kane y Ryuji Yamazaki, ignorando por completo que está a las órdenes de Howard. 

Durante el desarrollo del torneo se descubrió que, Yamazaki comenzaba a perder la cabeza debido a la sangre de Orochi que fluía por sus venas y que Billy había sido enviado por Geese para vigilar a Yamazaki y aprender del poder secreto de Orochi. Sin embargo en un momento de confusión, Yamazaki escapo dejando sola Mary para averiguar los motivos secretos de Geese Howard, descubriendo de paso quién la contrató y las motivaciones para hacerlo.

En el King of Fighters 99, Mary fue invitada por King para unirse al women's team y competir en el torneo. Siguiendo hasta el final, Terry Bogard le informa acerca del NESTS cartel y lo que están haciendo en Southtown. Con una nueva meta en su mente, Mary se une al "Lonely Wolves" para ayudar a detener a NESTS en los siguientes torneos, sin embargo eventualmente salió del equipo.

En el King of Fighters 2003, Mary vuelve a formar equipo con King y Mai Shiranui, donde no llegan muy lejos. Mary le informa a King que tenía que seguir otro rumbo y continuar en su vida de detective, y es por eso que en King of Fighters XI forma equipo con Vanessa y Ramón (Reemplazando el lugar de Seth).

Mary recientemenre apareció en cameos en The King of Fighters XIII en los finales de los equipos de Fatal Fury (haciendo pareja con Terry) y el equipo de mujeres (bebiendo con todas en el bar), se desconoce si aparecerá en sagas posteriores como personaje disponible, pero existen un gran número de fanes que piden su retorno.

Aparece en The King of Fighters XIV como el cuarto y último personaje DLC en el paquete 2.

Blue Mary regresa para The King of Fighters XV.

Apariciones 
 Fatal Fury 3 - Mary Ryan
 Real Bout Fatal Fury - Blue Mary
 Real Bout Fatal Fury Special - Blue Mary
 Real Bout Fatal Fury 2 - Blue Mary  
 The King of Fighters '97 - Blue Mary
 The King of Fighters '98 - Blue Mary
 The King Of Fighters '99: Millenium Battle - Blue Mary
 The King of Fighters 2000 - Blue Mary
 The King of Fighters 2001 - Blue Mary
 The King of Fighters 2002 - Blue Mary
 The King of Fighters 2003 - Blue Mary
 The King of Fighters XI - Blue Mary
 The King of Fighters XIV - Blue Mary (Contenido Descargable)
 The King of Fighters XV - Blue Mary

Cameos 
 The King of Fighters '95 - En el stage de Japón, junto con Yamazaki.

 The King of Fighters '96 - En el stage del Fatal Fury Team

 SVC Chaos SNK vs Capcom - Mención por parte de Guile hablando con Terry Bogard

 The King of Fighters XII - Mencionada en la historia de Terry

 The King of Fighters XIII - Terry da un paseo en el Pao Pao Café en el final del Fatal Fury Team y habla con su equipo.

 KOF: Maximum Impact

 KOF: Maximum Impact 2

 The King of Fighters '94: Rebout

 Garou Densetsu The Legend of Wild Wolf

 The King of Fighters (pachinko)

 The King of Fighters 2

 The King of Fighters XIV - En final de Fatal Fury Team y Women Fighters.

Trivia 
 "Blue Mary" es solamente un apodo dado por su amigo Butch esto en referencia a una bebida alcohólica.

 La voz de Blue Mary desde el principio ha sido representada por Harumi Ikoma.

 Una de las razones por las cuales Blue Mary se volvió tan popular es por su hermosura y sin embargo ser uno de los personajes más completos y rudos, además de ser el interés de amor de Terry Bogard.

 Mary hizo equipo con Ryuji Yamazaki y Billy Kane durante The King of Fighters '97 mientras trabajaba encubierta para el Southtown Police Dept. Mientras que esta a la expectativa del comportamiento casi psicótico de Yamazaki, ha hecho buena amistad con Billy, y es parte de la razón por la cual Billy se ha detenido contra Terry.

Referencias

Enlaces externos 

 

Personajes femeninos en videojuegos
Personajes de Fatal Fury
Personajes de The King of Fighters
Policías ficticios
Estadounidenses ficticios